Sneekweek - watersportevenement
 SneekWeek (film) - horrorfilm